Ez a lista a Castle Rock nevű sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

A sorozat 2018. július 25-én indult az Amerikai Egyesült Államokban a Hulu internetes csatornán, 2020-ban elkaszálták a, nem lesz harmadik évad. Magyarországon a sorozatot 2018. augusztus 26-án indult a HBO 3 csatornán, a második évad a HBO-n ment.

Évadáttekintés

Első évad (2018)

Második évad (2019)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái